It's a Beautiful Day steht für:

 eine US-amerikanische Rockband, siehe It’s a Beautiful Day (Band)
 das gleichnamige Album der Band, siehe It’s a Beautiful Day (Album)
 einen Song von Queen, enthalten auf deren Album Made in Heaven (1995)